Rehoboth (bantustan), bantustan de l'antiga Namíbia.
 Rehoboth Basters, grup humà de Namíbia.
 Rehoboth (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.